Кевин Маккид (; род. 9 августа 1973 года, Элгин, Морей, Шотландия) — шотландский актёр, наиболее известный благодаря роли доктора Оуэна Ханта в сериале «Анатомия страсти», а также Луция Ворена в сериале «Рим».

Ранняя жизнь 
Маккидд родился и вырос в Элгине, Морей, Шотландия; его отец был водопроводчиком, а мать секретарём. Учился в Seafield Primary School и в Элгинской Академии. Был актёром молодёжного театра области Морей. Поступил в Эдинбургский университет, куда стремился ещё в юности, мечтая стать инженером. Но быстро сменил и университет, и специальность, поступив в Queen Margaret College в Эдинбурге, стал изучать драму. Также присоединился к актёрской труппе Эдинбургского университета — Bedlam Theatre.

Карьера 
Маккидд получил первую роль в 1996 году, снявшись в шотландском фильме «Маленькие личики». В этом же году появился в роли Томми в фильме о наркотиках «На игле», в котором снимались Юэн Макгрегор и Джонни Ли Миллер. Потом последовали роли в фильмах и сериалах, которые не принесли МакКиду заметного успеха. Стал известен, сыграв в 2005 воина/политика Луция Ворена в сериале «Рим», получив одобрение критиков.

В 2007 Маккидд сыграл роль в приквеле «Молчания ягнят» — фильме «Ганнибал: Восхождение». Осенью 2007 года, Маккидд начал сниматься в качестве главного персонажа в американском телевизионном научно-фантастическом сериале «Путешественник» на NBC. Сериал был закрыт после одного сезона.

В 2008 году Маккидд присоединился к сериалу Шонды Раймс «Анатомия страсти» в роли доктора Оуэна Ханта.

Личная жизнь 
МакКидд был женат на Джейн Паркер (с 1 июля 1999 по 2017) и имеет двух детей, сына Джозефа (19 июня 2000) и дочь Иону (2002).

Вторая жена — Ариэлл Голдрат. 13 мая 2018 родился сын Эйден, 27 июля 2019 — дочь Нава Джеймс.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт

Актёры телевидения Великобритании
Телережиссёры США